H2, H-2, H2,  H, H02 ou HII  peut faire référence à :

Domaine militaire 
 H2 ⁄ Tegualda, un sous-marin de la Marine chilienne ;
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Kaman H-2 Tomahawk, un projet d’hélicoptère d’attaque américain ;
 Latil TAR H2, un tracteur d'artillerie et de dépannage français ;
 , un sous-marin de l’United States Navy.

Électricité 
 H2,  l'habilitation électrique d'un chargé de travaux en haute tension, selon NF C18-510.

Électronique 
 Zoom H2, un enregistreur numérique du japonais Zoom.

Informatique 
 H2, un système de gestion de bases de données relationnelles.

Jeux Vidéo 
 Halo 2, un jeu vidéo de tir à la première personne ;
 Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars, un jeu vidéo de stratégie au tour par tour.

Manga 
 H2, un manga de Mitsuru Adachi paru entre 1992 et 1999 ;
 H2, un anime adapté du manga diffusé entre 1995 et 1996.

Photographie 
 Sony Cyber-shot DSC-H2, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC.

Télévision 
 H2, une chaîne de télévision canadienne.

Sciences 
Astronomie
 Région HII, une région d'hydrogène ionisé.

Biologie et médecine
 Autres affections de la paupière (H02), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC H02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 H2, le deuxième type d'histamine (il en existe 4) ;
 H2, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe ;
 H2, l'héritabilité d'un trait phénotypique.

Chimie
 H2, le dihydrogène, un gaz ;
 HII ou H II, une notation de l'hydrogène ionisé.

Mathématique
 , un espace de Hardy particulier.

Sport automobile 
 Green GT H2, un prototype de compétition.

Transports 
Astronautique
 H-II Transfer Vehicle, un vaisseau spatial inhabité japonais ;
 H-II, H-IIA et H-IIB, une classe de fusées japonaises (depuis 1994).

Aviation
  ;
 .

Automobiles
 GreenGT H2 Speed, une supercar des marques Pininfarina et GreenGT ;
 Hummer H2, un véhicule utilitaire sportif du constructeur américain Hummer.

Moto 
 Kawasaki 750 H2, une moto sportive du constructeur japonais Kawasaki.

Navigation
 H2, la deuxième version du chronomètre de marine développé par John Harrison pour résoudre le problème de la détermination des longitudes en mer.

Routes
  Interstate H-2 reliant Pearl City à Wahiawa (Hawaï, États-Unis) ;
  Voie rapide slovène H2 reliant Pesnica à Maribor ;
  Route principale suisse 2 reliant Bâle à Chiasso.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres